Sagrada Família of Sagrada Familia kan verwijzen naar:

Sagrada Família, een kerk in Barcelona
Sagrada Família (metrostation), een metrostation in de wijk Eixample in Barcelona
Sagrada Família (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
Sagrada Familia (Chili), een gemeente in de Chileense regio Maule
Sagrada Familia (televisieserie), een Spaanse televisieserie.

Zie ook 
Heilige Familie